Живанилдо Виейра де Соуза (роден 25 юли 1986 г. в Кампина Гранди, Бразилия) или просто Хълк е бразилски футболист, който играе в бразилския футболен отбор Атлетико Минейро.

Клубна кариера 
Хълк започва да играе професионален футбол във футболния отбор Витория в Салвадор, Бахия. По-късно отишъл да играе под наем в японския Кавазаки Фронтале. След престоя си в Япония, Хълк преминава в Порто, които купуват само 50 % от правата върху играча на стойност 5.5 млн. евро.

Той отбелязва гол още при дебюта си. По-късно превръща в безспорен титуляр, формирайки трио в атаката с Кристиан Родригес и Лисандро Лопес. През Август 2009 г. Хълк удължава договора си до 2014 г. с клауза за откупаване на стайност 100 млн. евро.

На 13 Май 2011 г. Порто откупуват още 40 % от правата върху Хълк като заплащат сумата от 13.5 млн. евро и удължават договора му до 2016 г. отново с клауза откупуване на стойност 100 млн. евро. Хълк приключва сезон 2010/11 с 36 гола в 52 изиграни мача. През сезон 2011/12 е избран за капитан на Порто. На 3 септември 2012 преминава в Зенит за 60 млн. евро. Дебютира срещу Терек Грозни, влизайки на полувремето.

На 29 януари 2021 г. договорът на Хълк с Атлетико Минейро е обявен за два сезона.  Хълк дебютира на 7 март срещу Uberlândia, в Campeonato Минейро. Хълк отбелязва за първи път на 19 март, от дузпа, при победа с 3-0 над Коимбра.

Национална кариера 
На 27 Октомври 2009 г. Хълк получава повиквателна за приятелския мач на Бразилия срещу Англия в Оман. Прави дебюта си в същия мач след като влиза като смяна.

Преди началото на световното първенство по футбол Хълк печели купата на конфедерациите на финала срещу Испания където Бразилия бие световния шампион Испания с 3:0.

Успехи 
 Футболист на годината в Русия (1): 2014/15

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Статистика от soccerway.com

Бразилски футболисти
Футболисти на ФК Порто
Футболисти на Зенит (Санкт Петербург)